В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Fort Lauderdale 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Франсуаза Дюрр і Джуді Тегарт-Далтон виграли титул, у фіналі перемігши пару Ненсі Гюнтер і Вірджинія Вейд 6-3, 6-2.

Сіяні пари 

 Франсуаза Дюрр /  Джуді Тегарт-Далтон (чемпіонки)

 Ненсі Гюнтер /  Вірджинія Вейд (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Fort Lauderdale